По завршету Другог светског рата фудбал се поново почео играти, после неколико година прекида.

Прво послератно првенство је организовано на брзину по куп систему. У оваквом такмичењу је свака федерална јединица у ФНРЈ имала своју репрезентацију (НР Србија, НР Црна Гора, НР Босна и Херцеговина, НР Хрватска, НР Македонија и НР Словенија), а свог представника су имали и аутономна покрајина Војводина као и Југословенска армија (ЈА).

Првенство

Четвртина финала

Полуфинале

Финале

Освајач лиге 
СРБИЈА (тренер: Светислав Глишовић)

Срђан МркушићЉубомир ЛоврићМиомир ПетровићМ. ЈовановићЋирићФилиповићМ. КрстићСтанковићДомаћинМиливоје ЂурђевићКоста ТомашевићЈован ЈезеркићРајко МитићН. ПерлићПанићМомчило ШапинацПеценчићЂура ХорватиновићСавићД. Јовановић

Види још 
 Куп Југославије у фудбалу
 Првенство Југославије у фудбалу
 Фудбалски савез Србије

Спољашње везе 
 Табеле фудбалских првенстава Југославије

Првенства Југославије у фудбалу
Фудбал у 1945.